Across the Atlantic – film del 1914 diretto da Herbert Brenon
 Across the Atlantic – film del 1928 diretto da Howard Bretherton